Dit is een overzicht van composities van de Noorse componist Christian Sinding. Opvallend aan zijn oeuvre is het aantal liederen ten opzichte van ander repertoire.
 

Sinding, Christian
Compositie van Christian Sinding